Алиби се може односити на:

 Алиби (право), начин одбране током суђења за кривично дело
 Алиби (драма), драма Агате Кристи
 Алиби (филм из 1929), филм из 1929. године
 Алиби (филм из 2006), филм из 2006. године
 Алиби (рок група), рок група.